Dorchester County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dorchester County (Maryland)
 Dorchester County (South Carolina)